Budynek Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu – dawna stołówka akademicka, obecnie siedziba Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się w zachodniej części miasta, w dzielnicy Bielany, na terenie miasteczka uniwersyteckiego, przy ul. Gagarina 37, w sąsiedztwie Placu ks. S. Frelichowskiego, klubu studenckiego Od Nowa oraz Wyższego Seminarium Duchownego.

Historia 

Budynek dawnej stołówki akademickiej nr 2 według projektu Wincentego Szobera powstał w 1971 roku i wchodził w skład większego kompleksu – miasteczka uniwersyteckiego, wybudowanego w związku z uczczeniem 500. rocznicy urodzin patrona uczelni Mikołaja Kopernika. W chwili oddania gmachu do użytku jego powierzchnia wynosiła 3737 m². W piwnicy obiektu znajdowały się magazyny ziemniaków i jarzyn. Na jego pierwszej kondygnacji znajdował się hall szatniowy oraz magazyny, chłodnie, szatnie personelu oraz przygotowalnie wstępnej obróbki, zaś na piętrze znajdowały się sale konsumpcyjne dla studentów (500 miejsc – czterokrotna rotacja) i pracowników uniwersytetu (68 miejsc – trzykrotna rotacja). W latach 80. i 90. XX w. dziennie wydawano tu ok. 3000 posiłków oraz 300 obiadów dla Półsanatorium i Izby Chorych.
 
W 2004 roku władze uczelni zaprzestały dotowania posiłków wydawanych w stołówce, a w 2006 roku ostatecznie ją zamknęły, zaś budynek przeznaczyły na siedzibę Wydziału Teologicznego. Prace adaptacyjne na jego potrzeby rozpoczęto w 2007 roku. Utworzono wówczas m.in. pięć sal wykładowych, pracownie oraz sale seminaryjne. Uroczyste oddanie obiektu nastąpiło 19 lutego 2008 roku w święto uczelni.

W 2020 roku gmach wydziału został objęty ochroną konserwatorską jako element historycznego układu urbanistycznego miasteczka uniwersyteckiego.

Zobacz też 
 Zabytki w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona główna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Architektura modernizmu w Toruniu
Budynki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Zabytki nieruchome w Toruniu
Toruń